Beinn a’ Chaorainn ist der Name folgender schottischer Berge:

 Beinn a’ Chaorainn (Cairngorms), ein 1083 Meter hoher Berg in den zentralen Cairngorms
 Beinn a’ Chaorainn (Glen Spean), ein 1052 Meter hoher Berg östlich von Spean Bridge